Heinäsalmensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinäsalmensaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Heinäsalmensaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar